Змагання з одиночного фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 15 та 17 лютого.

Розклад 

Час UTC+8

Результати

Коротка програма 
Змагання в короткій програмі відбулися 15 лютого.

Через потрапляння до топ-24 фігуристки Каміли Валієвої, в допінг-пробі якої за 24 грудня 2021 року виявили заборонений препарат, до довільної програми кваліфікуються не 24 фігуристки, а 25.

Вільна програма 
Змагання у вільній програмі відбулися 17 лютого.

Остаточні результати жіночого турніру на ОІ будуть встановлені після завершення розгляду дисциплінарної справи про підозру вживання допінгу Камілою Валієвою.

Загалом 
Фігуристки розташувались у таблиці згідно з їхньою сумарною оцінкою.

ЗО — Загалом очок; КП — Коротка програма; ДП — Довільна програма

Примітки